Прва лига Југославије у кошарци 1974/75. је било 31. првенство СФРЈ у кошарци. Титулу је освојио Задар.

Табела

Састав шампиона

Спољашње везе 

 

Првенство Југославије у кошарци
Кошарка у 1974.
Кошарка у 1975.